Belgium
Ternat, település Halle-Vilvoorde járásban

 Franciaország
Ternat, település Haute-Marne megyében